Buschhüter ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Buschhüter (1872–1956), deutscher Architekt und Lebensreformer
 Ole Thorben Buschhüter (* 1976), deutscher Politiker (SPD)
 Sylvia Buschhüter (* 1962), deutsche Poolbillardspielerin